Prudent est un adjectif, un prénom masculin et un patronyme.

Prénom 
La Saint-Prudent se fête le 6 octobre.

Prudent de Narbonne, saint catholique du , 
Prudent (1730-1786), facteur d'instruments de musique à vent, de son nom complet Prudent Thieriot, 
Prudent de Chasseloup-Laubat (1802 - 1863), général de division et homme politique français du ,
Prudent Joye (1913-1980), athlète français, 
Prudent Beaudry (1816 - 1893),  homme politique américain d'origine canadienne-française, maire de Los Angeles,
Émile Prudent (1817-1863), pianiste, compositeur et professeur de musique français, 
Prudent Carpentier, homme politique québécois, 
Prudent Pohl (1885 Moûtiers - 1966 Moret-sur-Loing), artiste peintre connu sous le nom de Zanaroff.

Autres
 Rosalie Prudent est une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1886.
Jeannot Prudent, émission de télévision québécoise

Plusieurs navires de la Marine de guerre française ont été nommés Prudent ou Le Prudent, parmi lesquels :
 Prudent, un vaisseau de ligne de 60 canons lancé en 1697
 Prudent, un vaisseau de ligne de 74 canons lancé en 1751 ou 1753

Voir aussi
 Prudence   

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin